Pedro F. Marcattini fue un político argentino.

Datos biográficos

Marcattini era un joven integrante del Partido Demócrata de Córdoba, en cuya representación, fue elegido concejal de la ciudad capital en 1932. 

En 1935, en los comicios para elegir al nuevo intendente vence la Unión Cívica Radical. Este triunfo opositor motivó directamente la renuncia del intendente David L. Caro, quien dejó el mando en el presidente del Concejo Deliberante, Alfredo C. Ortíz, el 8 de diciembre. Poco después, el cuerpo designó a Marcattini como intendente para completar el período, asumiendo el 20 de diciembre de 1935.

Su gabinete estuvo integrado por Felipe Yofre como secretario de gobierno y hacienda, y Roberto Ortíz Molina como secretario de obras públicas e higiene. 

En el lapso de poco más de cinco meses, se dedicó a equilibrar las finanzas de la municipalidad, ajustando el presupuesto, ejerciendo control de la venta ambulante y aumentando la recaudación, a pesar de realizarse una rebaja impositiva del 10%, además de abonar sueldos adeudados del personal de la comuna. 

El 1° de mayo de 1936, Marcattini entregó el mando al intendente electo, Donato Latella Frías.

Referencias 

 Caras y Caretas, N° 1956-1961, 1936
 Historia de Córdoba, E. Bischoff, 1985

Políticos de Argentina
Intendentes de la ciudad de Córdoba (Argentina)